Aanpassing van de vorm van een woord aan zijn functie in de zin, zie Flexie (taalkunde)
 Buiging in een gewricht, zie flexie (anatomie)